Франк, Отто:
 Отто Франк (1889—1980) — голландский бизнесмен.
 Отто Франк — немецкий физиолог. См. также 
 Отто Франке